

Persone 
 Alfiero Vincenti (...) – attore italiano
 Carlo Vincenti (1946-1978) – artista e poeta italiano
 Carmela Vincenti (1956) – attrice e conduttrice televisiva italiana
 Eleonora Vincenti (1928-2015) – filologa italiana, figlia del germanista Leonello Vincenti
 Federica Vincenti (1983) – attrice italiana
 Federico Vincenti (1885-1954) – presbitero italiano, riconosciuto “Giusto tra le Nazioni”
 Fiora Vincenti (1928-2009) – scrittrice e giornalista italiana
 Francesco Vincenti (1737-1803) – vescovo cattolico italiano
 Giacomo Vincenti spesso citato come Vincenci o Vincenzi (... – 1619) – editore musicale italiano operante a Venezia nel XVI secolo
 Giovanni Vincenti (1815-1845) – patriota italiano
 Ippolito Antonio Vincenti Mareri (1738-1811) – cardinale e arcivescovo cattolico italiano 
 Leonello Vincenti (1891-1963) – linguista e germanista italiano
 Lily Vincenti (1916) – ex attrice italiana
 Luciano Vincenti (...) – scenografo e costumista italiano
 Massimo Vincenti (1950) – sceneggiatore italiano di fumetti e cartoni animati
 Raffaella Vincenti (...) – bibliotecaria e docente italiana
 Umberto Vincenti (1957) – giurista italiano, studioso della tradizione giuridica occidentale
 Valter Vincenti (1962) – musicista e polistrumentista italiano

Altro 
 Fra Vincenti – cortometraggio muto del 1909 diretto da Louis Feuillade
 Palazzo Vincenti Mareri – edificio storico di Rieti
 Pieve di San Vincenti – edificio religioso nel comune di Gaiole in Chianti, in provincia di Siena
 San Vincenti – frazione del comune italiano di Gaiole in Chianti, nella provincia di Siena

Pagine correlate 
 Vincent
 Vincenzi
 De Vincenti
 De Vincentiis